Por Tirso de Molina pode estar à procura de:
 Tirso de Molina - pseudônimo de Gabriel Téllez.
 Tirso de Molina - uma estação do Metro de Madrid.

Desambiguação